Tornow – frazione della città tedesca di Eberswalde
 Tornow – frazione della città tedesca di Fürstenberg/Havel
 Tornow – frazione della città tedesca di Teupitz
 Tornow – frazione del comune tedesco di Wusterhausen/Dosse
 Tornow – località della frazione di Krangen della città tedesca di Neuruppin
 Tornow – località del comune tedesco di Göritz
 Fritz Tornow - Militare tedesco